Walls Is Beginning é o primeiro mini-álbum da banda japonesa Nico Touches the Walls. Foi lançado em 02 de fevereiro de 2006.

Faixas 

Image Training

Álbuns de 2006